Георгий Константинович Натрошвили — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году в селе Земо Мачхаани. Член КПСС с 1939 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1986 гг. — литературно-творческий работник, ответсотрудник в редакциях газет., офицер Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, редактор газеты «Литература да хеловнеба», главный редактор журнала «Дроша», главный редактор журнала «Мнатоби».

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 8-11-го созывов.

Умер в Тбилиси в 1998 году.

Ссылки 
 
 Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР, десятый созыв : [Биогр. справочник]. — Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1981. — 446 с. : портр.; 22 см
 Натрошвили

Главные редакторы СССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 11-го созыва